В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Dallas 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Пем Шрайвер 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Венді Тернбулл (1-ше коло)
 Пем Шрайвер (фінал)
 Біллі Джин Кінг (чвертьфінал)

 Вірджинія Рузічі (півфінал)
 Кеті Джордан (чвертьфінал)
 Міма Яушовець (чвертьфінал)
 Барбара Поттер (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1981